Штефи Граф је четврти пут освојила турнир. У финалу је победила Монику Селеш резултатом 6:2, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Резултати такмичења на сајту wimbledon.com

Вимблдон 1992.
Вимблдон — жене појединачно